

Personnalités 

 , mathématicien, statisticien ;
 Igor Levit (né en 1987), pianiste germano-russe ;
 Vassiliy Levit (né en 1988), boxeur kazakh ;
  (né en 1997), joueur israélien de badminton.

Lieux 

 Glen Levit, hameau du comté de Restigouche dans le Nord du Nouveau-Brunswick, au Canada.

Voir aussi